Die New Value AG mit Sitz in Zürich ist eine im Jahr 2000 gegründete Schweizer Beteiligungsgesellschaft. 

Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert und investiert nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit direkt in Unternehmen aus der Schweiz und dem angrenzenden Wirtschaftsraum, die in zukunftsträchtigen Branchen tätig sind. Hierzu zählen Unternehmen verschiedener Reifegrade, ab der Markteinführungsphase bis hin zu deren Etablierung als KMU mit stabilen Gewinnen, aus den Bereichen erneuerbare Energie, Medizinaltechnik, Gesundheit, Informationstechnologie und neue Materialien. Bei den Beteiligungen handelt es sich grundsätzlich um substantielle Minderheitsanteile in Form von Risikokapital, mit denen auf die Umsetzung der Geschäftsmodelle auch direkten Einfluss genommen werden kann.

Der Marktwert der gehaltenen Beteiligungen lag per Ende September 2008 bei 69,2 Millionen Schweizer Franken. Wesentliche Beteiligungen hält New Value unter anderem an 3S Industries (10,7 %), Idiag (45,5 %), Solar Industries (31,3 %), Bogar (16,6 %), FotoDesk Group (45,0 %), Mycosym International (49,1 %) und Swiss Medical Solution (39,0 %).

Per Ende März 2010 veräusserte das Unternehmen ihre wichtigste, aus der Fusion zwischen 3S Industries und Meyer Burger Technology hervorgegangene Beteiligung an der Meyer Burger Technology.

Weblinks 
 Website der New Value AG

Einzelnachweise 

Beteiligungsgesellschaft
Unternehmen (Zürich)